2 miejscowości w Estonii:
 Annikvere – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Põltsamaa.
 Annikvere – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Vihula.